Бриоку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Лу-сюр-Семуз. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70097.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 24 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Лантерн.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 241 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 136 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 109 были экономически активными, 27 — неактивными (показатель активности — 80,1 %, в 1999 году было 62,4 %). Из 109 активных жителей работали 104 человека (57 мужчин и 47 женщин), безработными было 5 (2 человека и 3 женщины). Среди 27 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона